Als Baureihe P4 ordnete die litauische Staatsbahn zwei Baureihen ein:

 LG-Baureihe P4 (Normalspur), 1920 übernommene ehemalige preußische G 4.1
 LG-Baureihe P4 (Schmalspur), 1939 gelieferte Neubaulokomotiven